Та́хуа:

 Тахуа — город в Нигере.
 Тахуа — аэропорт, обслуживающий город Тахуа.
 Тахуа — департамент региона Тахуа.
 Тахуа — регион Нигера.